Book of Shadows (álbum) - do guitarrista de heavy metal Zakk Wylde
Book of Shadows: Blair Witch 2 - filme de 2000

Desambiguação